Pavel Blatný (1931–2021) – czeski kompozytor i pianista jazzowy
 Pavel Blatný (ur. 1968) – czeski szachista